Cucamonga è un album di raccolta del musicista statunitense Frank Zappa, pubblicato postumo nel 1998.

Tracce

Dear Jeepers – Bob Guy
World's Greatest Sinner – Baby Ray & The Ferns
How's Your Bird – Baby Ray & The Ferns
Every Time I See You – The Heartbreakers
Cradle Rock – The Heartbreakers
Slow Bird – Paul Buff
Blind Man's Buff – Paul Buff
Mr. Clean – Mr. Clean
Jesse Lee – Mr. Clean
Cathy My Angel – The Pauls
'Til September – The Pauls
Heavies – The Rotations
The Cruncher – The Rotations
Letter from Jeepers – Bob Guy

Collegamenti esterni
 

Album postumi